Sauerstofftherapie steht für
 Sauerstoff-Langzeittherapie, eine langfristige Anwendung über mindestens 16 Stunden täglich
 hyperbare Oxygenierung, eine kurzfristige Anwendung unter atmosphärischem Überdruck